Мария Сергеевна Котоли́ева (24 апреля 1931, с. Ногир, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР — 13 июля 2019) — осетинская оперная певица (меццо-сопрано), педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1967). Народная артистка Северо-Осетинской АССР.

Биография 
Родилась 24 апреля 1931 года в селе Ногир в Северной Осетии.

В 1953—1958 годах обучалась в Московской консерватории.

По окончании консерватории, принята в Северо-Осетинский музыкально-драматический театр. Одновременно являлась солисткой Северо-Осетинской государственной филармонии.

Преподавала на вокальном отделении Владикавказского музыкально-педагогического колледжа.

Умерла 13 июля 2019 года.

Партии 
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Няня
 «Оллана» И. Габараева — Оллана
 «Коста» Х. Плиева — Женщина
 и другие

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (25 августа 1967 года).
 Народная артистка Северо-Осетинской АССР (1960)
 Заслуженная артистка Северо-Осетинской АССР
 Медаль «Во славу Осетии» (13 октября 2017)

Примечания 

Оперные певцы и певицы Северной Осетии